Лемберг () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Юго-западный Пфальц. Подчиняется управлению Пирмазенс-Ланд. Население составляет 3935 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 58,19 км². Официальный код — 07 3 40 028.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца